Folgend die Länderspiele der Deutschen Badmintonnationalmannschaft.

Die Teamländerkämpfe

Einzelnachweise 
 badminton.de

Badminton (Deutschland)
Deutschland